Trofé kan avse:

 Jakttrofé – en del av ett fällt vilt som jägaren tar till vara och sparar som minne från en lyckad jakt
 Trofé (arkitektur) – ett dekorativt fasadmotiv

Se även 
Statens trofésamling – den svenska statens samling av militära troféer